Schwanecke ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Schwanecke (1889–1974), deutscher Geologe
 Ulrich Schwanecke (* 1968), deutscher Informatiker und Hochschullehrer